Die Football League Third Division 1964/65 war die 38. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Carlisle United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bristol City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1965/66 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Swindon Town und Swansea Town die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Luton Town, Port Vale, Colchester United und der FC Barnsley. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1965/66 der Fourth-Division-Meister Brighton & Hove Albion und die dahinter platzierten FC Millwall, York City sowie Oxford United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1964-65 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1964/65
Fußballsaison 1964/65